Dècim Juni Brut (en llatí Decimus Junius Brutus) va ser probablement fill de Decimus Junius D. F. Brutus Scaeva.

Va ser el primer que va organitzar un combat de gladiadors a Roma, al Fòrum Boarium, juntament amb el seu germà Marc Juni Brut, en honor del seu pare del que se celebrava el funeral, l'any 264 aC.

Referències 

Gens Júnia